Кемптер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кемптер, Герхард (1931—2011) — немецкий химик, преподаватель, почётный преподаватель ГДР.
 Кемптер, Георг (род. 1936) — немецкий историк искусства и защитник памятников истории и искусства.
 Кемптер, Карл (1819—1871) — немецкий композитор.
 Кемптер, Каролина (1856—1925) — немецкая художница.
 Кемптер, Клаус (род. 1964) — немецкий историк.
 Кемптер, Лотар:
 Кемптер, Лотар (1844—1916) — немецко-швейцарский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Кемптер, Лотар (1900—2001) — швейцарский историк искусства, германист, писатель.
 Кемптер, Майкл (род. 1995) — филиппинский футболист швейцарского происхождения.
 Кемптер, Михаэль (род. 1983) — немецкий футбольный судья.
 Кемптер, Фредерике (род. 1979) — немецкая актриса.